Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2017 wurde im Skispringen der Frauen ein Wettkampf auf der Normalschanze ausgetragen. Erstmals wurde im Rahmen der Weltmeisterschaften auch eine Qualifikation durchgeführt. Die besten zehn Springerinnen der aktuellen Weltcup-Wertung waren für den Wettkampf vorqualifiziert, die übrigen Springerinnen bewarben sich um 30 Startplätze im auf 40 Teilnehmerinnen begrenzten Meisterschaftswettkampf.

Einzelspringen Normalschanze HS100

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 23. Februar 2017 ausgetragen. Die vorqualifizierten Springerinnen absolvierten einen Sprung ohne Notenbewertung und sind daher in einer gesonderten Tabelle zusammengefasst.

Vorqualifizierte Springerinnen
Die vorqualifizierten Springerinnen absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung mit verkürztem Anlauf und ohne Notenwertung.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 24. Februar 2017 ausgetragen. Nach dem ersten Durchgang waren auf Platz 30 zwei Springerinnen punktgleich, so dass 31 Teilnehmerinnen zum zweiten Versuch zugelassen wurden.

Quellen 
 Ergebnisse der Qualifikation auf der Homepage der FIS, abgerufen 21. März 2021
 Ergebnisse des Wettkampfes auf der Homepage der FIS, abgerufen 21. März 2021

Skispringen Frauen
Frauen 2017
Skispringen (Finnland)